Костенец — посёлок в Селивановском районе Владимирской области России, входит в состав Малышевского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 13 км на северо-запад от центра поселения села Малышево и в 32 км на юго-запад от райцентра рабочего посёлка Красная Горбатка.

История 
Образован после Великой Отечественной войны при разработке Костенецкого месторождения известняков, до 2000-х годов в посёлке существовала ж/д линия от станции Безлесная, посёлок входит в состав Малышевского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке расположены фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, детский сад № 11, отделение федеральной почтовой связи.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Селивановского района